Lophocharis är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Ehrenberg 1838. Lophocharis ingår i familjen Mytilinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Lophocharis